Roses () — шестой студийный альбом ирландской рок-группы The Cranberries, вышедший 27 февраля 2012 года на лейбле Cooking Vinyl.

Об альбоме 
Продюсером альбома стал , он продюсировал первые три альбома группы. Предварительно выход диска планировался на 2004 год, однако за год до того участники группы решили сделать паузу в своей карьере и занялись сольными проектами.

Живые выступления 
«Astral Projection» и «In It Together» впервые были исполнены в Белфасте, Северная Ирландия, 9 мая 2003 г. «Astral Projection» также исполнялась в 2010 г. на некоторых концертах в Латинской Америке.

Список композиций 

18 июня 2011 группа исполнила «Tomorrow» впервые на Лондонском Feis Festival. «Schizophrenic Playboy» была впервые исполнена вживую в Португалии 16 июля 2011, на Marés Vivas Festival в Порту.

Выпуск

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Roses на discogs.com

Альбомы The Cranberries
Альбомы, спродюсированные Стивеном Стритом
Альбомы Cooking Vinyl